Queensrÿche – gruppo musicale statunitense
Queensrÿche – album del 2013
Queensrÿche – EP del 1982